Башта Коммерцбанку () — найвищий хмарочос Німеччини і Європейського Союзу, та третій за висотою в Європі. Висота 56-поверхового хмарочосу становить 259 метрів, разом з антенною 300 метрів. Був побудований за проектом англійського архітектора Нормана Фостера в 1994-1997 роках і обійшовся у 600 млн німецьких марок.

В будівлі є оглядовий майданчик на 40 чоловік, проте він закритий для вільного доступу, і туди можна потрапити лише отримавши спеціальний дозвіл.

Посилання 
 Башта Коммерцбанку на Emporis.com 

Хмарочоси Франкфурта-на-Майні
Хмарочоси
Хмарочоси вище 200 метрів
Будівлі Нормана Фостера